Veja os animais vertebrados pré-históricos:

 Anfíbios pré-históricos
 Peixes pré-históricos
 Ágnatos pré-históricos
 Répteis pré-históricos
 Sauropsídeos pré-históricos
 Aves pré-históricas
 Sinapsídeos pré-históricos
 Mamíferos pré-históricos